Cuves ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cuves (Manche) im Département Manche
 Cuves (Haute-Marne) im Département Haute-Marne